Леви, Морис:
 Леви, Морис (1833—1907) — французский астроном.
 Леви, Морис (род. 1942) — французский предприниматель, глава издательского холдинга «Publicis groupe».
 Леви, Морис (1838—1910) — французский математик, механик и инженер.
 Леви, Моррис (Мойше) (Morris Levy, 1927—1990) — американский музыкальный продюсер, основатель Roulette Records.